El nombre de Basílica de la Inmaculada Concepción, o cualquiera de sus variantes:
Basílica de Santa María de la Inmaculada Concepción, o Basílica de la Virgen de Inmaculada Concepción, es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como Basílicas en honor a la Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción.

Historia 
 Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción – Festividad: 8 de diciembre.

Basílicas

Argentina 
 Basílica de la Inmaculada Concepción, templo católico en la localidad de Concepción del Uruguay.
 Catedral Basílica Inmaculada Concepción del Buen Viaje, en Morón.

Benín 
 Basílica de la Inmaculada Concepción, templo católico en la localidad de Ouidah.

Colombia 
 Basílica de la Inmaculada Concepción, templo católico en la localidad de Jardín.
 Basílica de la Inmaculada Concepción, templo católico en la localidad de Salamina, Caldas.
 Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Santa Fe de Antioquia.
 Basílica de la Inmaculada Concepción, templo católico en la localidad de Manizales, Caldas.

España 
 Basílica de la Purísima Concepción, templo católico en la localidad de Elorrio.
 Basílica de la Purísima, templo católico en la localidad de Yecla.

Estados Unidos 
 Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, en Washington D. C.
 Basílica de la Inmaculada Concepción, en Waterbury, Connecticut.
 Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Denver.
 Basílica de la Inmaculada Concepción, en Jacksonville.
 Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Mobile, Alabama.
 Basílica de la Inmaculada Concepción, en Conception, Misuri.

Filipinas 
 Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Manila.

Francia 
 Basílica de la Inmaculada Concepción, templo católico en la ciudad de Boulogne-sur-Mer.
 Basílica de la Inmaculada Concepción, templo católico en la ciudad de Lourdes.
 Basílica de la Inmaculada Concepción, templo católico en la ciudad de Sées.

Guinea Ecuatorial 
 Basílica de la Inmaculada Concepción, templo católico en la provincia de Mongomo.

Italia 
 Basílica de la Inmaculada Concepción, templo católico en la ciudad de Sassello.

México 
 Basílica de la Inmaculada Concepción, en Chignahuapan.
 Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Mazatlán.

Santa Lucía 
 Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en Castries.

Venezuela 
 Basílica de la Inmaculada Concepción Catedral Metropolitana de Mérida